Wienov zakon se može odnositi na:
Wienov zakon pomaka, jednadžba koja opisuje odnos između temperature objekta i vršnu valnu dužinu ili frekvenciju emitiranog svjetla
Wienova aproksimacija (Wienova razdioba), jednadžba kojom se koristimo radi opisivanja kratkovalnog (visokofrekventnog) spektra toplinskog zračenja